Müllroser See steht für folgende Gewässer im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg:

 Großer Müllroser See
 Kleiner Müllroser See